Llista d'asteroides del 120.001 al 121.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 120001–120100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 120101–120200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 120201–120300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 120301–120400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 120401–120500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 120501–120600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 120601–120700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 120701–120800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 120801–120900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 120901–121000 [ modifica]